Würzburger Straße 32 ist der Name folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Würzburger Straße 32 (Chemnitz), Kulturdenkmal in Chemnitz-Sonnenberg, Sachsen
 Würzburger Straße 32 (Stadelschwarzach), Baudenkmal in Prichsenstadt-Stadelschwarzach, Bayern, siehe Rathaus (Stadelschwarzach)